Бухвальд — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 Бухвальд, Арт (1925—2007) — американский журналист и писатель-сатирик.
 Бухвальд, Гвидо (род. 1961) — немецкий футболист.
 Бухвальд, Герхард (1920—2009) — немецкий врач и критик вакцинации.
 Бухвальд, Тео (1902—1962) — австрийский и перуанский дирижёр.
 Бухвальд, Чарльз фон (1880—1951) — датский футболист.
 Хоберг-Бухвальд, Антон фон (1885—1934) — немецкий офицер.
 Марти Балин (Мартин Джерел Бухвальд, род. 1942) — американский рок-музыкант.

См. также 
 Грос-Бухвальд
 Бухвальдт